Roebuck peut faire référence à :

Patronymes 
 Arthur Roebuck (1878-1971), homme politique canadien en Ontario
 Daniel Roebuck (né en 1963), acteur et producteur de cinéma américain.
 Joe Roebuck (né en 1985), nageur britannique.
 John Roebuck (1718–1794), inventeur, scientifique, philosophe et industriel anglais
 John Arthur Roebuck (1802-1879), membre du Parlement britannique.
 Larrett Roebuck (1889-1914), joueur de football anglais.
 Marty Roebuck (né en 1965), joueur australien de rugby à XV.

Divers 
 Sears, Roebuck and Company, un groupe de distribution américain.
 HMS Roebuck, un navire de guerre de la Royal Navy (1774).